Live at Cornerstone (álbum de Bride)
Live at Cornerstone (álbum de Guardian)

Desambiguação